Karl Österreicher ist der Name folgender Personen:

* Karl Österreicher (Offizier) (1918–2000), österreichischer Generalmajor und Diplomat
 Karl Österreicher (Dirigent) (1923–1995), österreichischer Dirigent